Las lenguas mesomelanesias son un grupo de lenguas austronesias típicas del norte de Melanesia. Se extienden por la parte noroccidental de las islas Salomón y norte del archipiélago Bismarck (PNG).

Anteriormente se le consideraba un grupo relacionado con las lenguas oceánicas occidentales  (Ross 1988).

Clasificación y distribución 
Las lenguas mesomelanesias pueden clasificarse en dos grupos principales:

 Bali-Vitu: En las islas al noroeste de Nueva Bretaña (PNG)
 Idioma uneapa, también llamado bali.
 Idioma vitu o muduapa.
 Meso-melanesio nuclear
 San Matías: En las islas San Matías, las cuales están al extremo noroeste del archipiélago Bismarck (PNG).
 Nueva Irlanda: En las islas de Nueva Irlanda y extremo norte de Nueva Bretaña (PNG).
 Nehan-Bougainville: En Bougainville (PNG).
 Salomonense del Noroeste: En las islas Santa Isabel, Nueva Georgia, Choiseul (Islas Salomón), y parte de Bougainville.

Cladograma 
Los grupos que constituyen las lenguas meso-melanesias se relacionan entre sí según los siguientes porcentajes de confiabilidad:

Referencias